Симоновский:

 Симоновский — бывший муниципальный округ Москвы, просуществовавший с 1991 года по 1995 год.
 Симоновский — посёлок, Сызранский район, Самарская область.

 Симоновский тупик — тупик, расположенный в Юго-Восточном административном округе города Москвы.
 Симоновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.

Фамилия

 Симоновский, Александр Маркович  (1948) — советский и российский музыкант.
 Симоновский, Пётр Иванович  (1717—1809) — украинский историк.